N-Klasse oder Klasse N steht für:

 N-Klasse, Zerstörerklasse der britischen Marine, siehe J-, K- und N-Klasse
 N-Klasse, Kreuzfahrtschiffsklasse der Reederei Holland-America Line, siehe N-Klasse (1983)
 Klasse N, EG-Fahrzeugklasse, siehe EG-Fahrzeugklasse #Klasse N
 Spektralklasse N, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung
 Klasse N (Keramik), Klasse antiker attischer Vasen
 Keppel FELS N-Klasse, eine Klasse von Hubinseln der Keppel Corporation